'''Села:

 Суслівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район (до 17 липня 2020 - Верхньодніпровський район)
 Суслівка — Житомирська область, Бердичівський район
 Суслівка — Чернігівська область, Ріпкинський район